

Musica 
 Silencer – gruppo musicale svedese
 Silencer – album dei Nels Cline Trio del 1992 
 Silencer – album degli Zed del 2000 
 Silencer  – album di Blake Morgan del 2006
 Silencer – EP degli All Pigs Must Die del 2013

Televisione 
 Il silenziatore (Silencer) – episodio della quarta stagione di CSI: Miami
 Silenzio (Silencer) – episodio della sesta stagione di Law & Order: Criminal Intent

Pagine correlate 
 Silenziatore